Косоржице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 6,33 км². Центр общины располагается на высоте 210 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 405 человек.

На территории общины располагается скульптура святого Иосифа.

История 
Перво письменное упоминание об общине датируется 1347 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края